Het Veikkausliiga 2004 was het 74ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op donderdag 6 mei 2004 en eindigde met de 26ste en laatste speelronde op zaterdag 2 oktober 2004.

FC Haka won de negende landstitel uit de clubhistorie. De ploeg onder leiding van trainer-coach Olli Huttunen had elf punten voorsprong op achtervolger AC Allianssi.

Voorafgaand aan het seizoen trok FC Jokerit zich terug. De club werd vervangen door FC KooTeePee uit de Ykkönen, de op een na hoogste divisie in Finland.

Topscorer werd Antti Pohja van Tampere United. Hij scoorde 16 keer, waarvan vier keer vanaf de strafschopstip.

FC Jazz eindigde als dertiende en voorlaatste, en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen tegen IFK Mariehamn, de nummer twee uit de Ykkönen. Op de 1-0 overwinning voor IFK Mariehamn op eigen veld volgde een 2-2 gelijkspel in Pori, waardoor IFK Mariehamn promoveerde naar de hoogste afdeling van het Finse betaalde voetbal.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen FC Haka plaatst zich voor de UEFA Champions League 2005/06  (eerste kwalificatieronde)
AC Allianssi en bekerwinnaar MyPa-47 Anjalankoski plaatsen zich voor de UEFA Cup 2006/07
Tampere United plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2005
FC Hämeenlinna degradeert rechtstreeks naar Ykkönen
FC Jazz speelt play-offs promotie/degradatie tegen IFK Mariehamn, de nummer twee uit de Ykkönen

Play-off promotie/degradatie

IFK Mariehamn wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Kampioensteam
 FC Haka
Mikko Vilmunen, Juuso Kangaskorpi, Lasse Karjalainen, Jarkko Okkonen, Juha Pasoja, Harri Ylönen, Mikko Innanen, Jani Kauppila, Sergey Terehhov, Sami Ristilä, Mika Nenonen, Markus Koljander, Valeri Popovitsj, Janne Salli , Tommi Torkkeli, Toni Lehtinen, Jarno Mattila, Jarkko Riihimäki en Cheyne Fowler. Trainer-coach: Olli Huttunen.

Prijzen
Beste speler
 Antti Pohja (Tampere United)
Beste nieuwkomer
 Toni Lehtinen (FC Haka Valkeakoski)
Beste doelman
 Mikko Kavén (Tampere United)
Beste verdediger 
 Juuso Kangaskorpi (FC Haka Valkeakoski)Beste middenvelder:
 Tommi Kautonen (FC Lahti)
Beste aanvaller
 Antti Pohja (Tampere United)Beste coach
 Olli Huttunen (FC Haka Valkeakoski)

Zie ook
Beker van Finland 2004
Fins voetbalelftal in 2004

2004
Competitievoetbal 2004